Yala kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Yala (Kenya), ort, Siaya,

Kina 

 Yala (socken), Sichuan,

Thailand 

 Yala (provins), 
 Yala, Thailand, provinshuvudstad, 
 Amphoe Mueang Yala (distrikt i Thailand), 

]
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar